Macroparalepis är ett släkte av fiskar. Macroparalepis ingår i familjen laxtobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisfiskar
Macroparalepis